Due navi della United States Navy sono state battezzate USS Georgia, in onore del 4º Stato dell'Unione.

 – nave da battaglia  varata nel 1904
 – sottomarino nucleare lanciamissili varato nel 1982

Due unità della Confederate States Navy vennero battezzate CSS Georgia:
 – nave mercantile varata comeJapan e acquisita dalla marina confederata come CSS Georgia
 – batteria galleggiante varata nel 1862